Sirius (Syriusz) – imię męskie
 Sirius (Syriusz) – najjaśniejsza gwiazda nocnego nieba i w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa
 Sirius (Syriusz) – w mitologii greckiej pies Oriona
 Sirius – portugalska grupa muzyczna
 Sirius – radiostacja satelitarna
 Sirius – zespół satelitów telekomunikacyjnych
 Sirius – statek parowy, który w 1838 roku przepłynął Atlantyk 
 USS „Sirius” – nazwa okrętów US Navy

Zobacz też 
 Sirius Black (Syriusz Black) – postać występująca w serii książek J.K. Rowling o Harrym Potterze
 IK Sirius – szwedzki klub piłkarski z Uppsali
 Sirius B – strona ujednoznaczniająca
 Syriusz – strona ujednoznaczniająca